Suits ist der Familienname folgender Personen:

 Chauncey Guy Suits (1905–1991), US-amerikanischer Physiker und Industriemanager
 Daniel Burbidge Suits (* 1918), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer
 Gustav Suits (1883–1956), estnischer Lyriker und Literaturwissenschaftler

Suits steht für:
 Suits (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Suits (südkoreanische Fernsehserie)

Siehe auch:

 Suite